De kwalificatie voor het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 voor mannen begon op 11 juni 2022 en eindigde op 18 januari 2023. De kwalificatie werd gespeeld in de verschillende confederaties. Uit iedere confederatie mogen twee landen deelnemen aan het Afrikaans kampioenschap in 2023. Er kwalificeren zich 11 landen via deze kwalificatie. Algerije is als gastland automatisch gekwalificeerd.

Deelnemende landen
Sommige landen zouden deelnemen, maar werden gediskwalificeerd of trokken zich terug na de loting.

Data

Zone Noord
Voor deze zone wordt het UNAF-toernooi onder 17 gebruikt om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan het hoofdtoernooi. Dit toernooi vond plaats tussen 8 en 14 november 2022 in Algerije. Alle wedstrijden worden gespeeld in Algiers. De vier landen spelen allemaal een keer tegen elkaar en het land dat bovenaan eindigt is gekwalificeerd. Algerije doet niet mee, want dit land is gastland van het Afrikaans kampioenschap en zodoende direct gekwalificeerd.

Zone West A
Voor deze zone werden de zes deelnemende landen verdeeld over twee groepen. De wedstrijden werden gespeeld in Mauritanië tussen 1 en 9 oktober 2022.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

Finale

Zone West B
Voor deze zone werden de zeven deelnemende landen verdeeld over twee groepen. De wedstrijden worden gespeeld in Ghana tussen 11 en 24 juni 2022.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

Troostfinale

Finale

Centrale Zone
De wedstrijden zouden worden gespeeld in Kameroen tussen 7 en 12 januari 2023. Dit werd verschoven naar wedstrijden tussen 12 en 18 januari.

Groep

Wedstrijden

Centraal-Oost Zone
De kwalificatie van de Centraal-Oost Zone werd gespeeld in Ethiopië, in de stad Addis Abeba. De wedstrijden waren tussen 2 en 19 oktober 2022.

De loting vond plaats op 15 september 2022. De 10 deelnemende landen werd oorspronkelijk verdeeld in twee groepen van vijf landen. Ethiopie, Tanzania, Somalie, Zuid-Soedan en Eritrea werden in groep A gezet en Oeganda, Djibouti, Soedan, Burundi en Rwanda werden in groep B gezet. Op 26 september trokken Eritrea en Rwanda zich terug uit de competitie. Op 1 oktober werden Djibouti en Soedan gediskwalificeerd. Er bleven uiteindelijk slechts twee landen over in poule B. Bij de nieuwe loting, op 2 oktober, werden de zes overgebleven landen verdeeld in twee groepen van drie landen.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

Troostfinale

Finale

Zone Zuid
De kwalificatie voor deze zone is gepland van 30 november tot en met 11 december 2022. De wedstrijden worden gespeeld in Malawi. De oorspronkelijke loting bestond uit drie groepen van drie landen. Mauritius trok zich terug waardoor een nieuwe opzet nodig was. Er kwamen bij de nieuwe loting twee groepen van vier.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

Troostfinale

Finale

Gekwalificeerde landen

Voetbal in 2022
Voetbal in 2023
Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17